Esta é uma lista de municípios do estado de São Paulo por população com data de referência em 1º de julho de 2020, segundo dados publicados pelo IBGE no Diário Oficial da União em 27 de agosto de 2020.

O estado de São Paulo é a unidade federativa mais populosa do Brasil. Segundo a estimativa conta com .

Lista

Ver também  
 Lista de municípios de São Paulo por data de criação
 Lista de municípios de São Paulo por população (1920-2020)
 Lista de municípios de São Paulo por população (Censo 2010)
 Lista de municípios de São Paulo por IDH
 Lista de municípios de São Paulo por PIB

Ligações externas 

2020